Die Saison 2020/21 der Volleyball Champions League begann am 22. September 2020 und endete mit dem Finale am 1. Mai 2021. Deutsche Teilnehmer waren die Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen. Das Endspiel in Verona gewann Zaksa Kędzierzyn-Koźle aus Polen gegen den italienischen Verein Trentino Volley.

Modus 
In der ersten Runde wurden 18 Mannschaften in drei Gruppen aufgeteilt, die ein bis zwei Turniere untereinander spielten. Die Gruppensieger erreichten die nächste Runde, wo sie weitere Gruppenspielen austrugen. Zwei dieser Teams erreichten die Hauptrunde. Die Verlierer der ersten beiden Runden spielten im CEV-Pokal weiter. In der Hauptrunde kommen die beiden Qualifikanten mit 18 gesetzten Mannschaften zusammen. Die insgesamt 20 Teams wurden in fünf Vierergruppen gelost. Sie spielten zwei Turniere im Modus Jeder gegen Jeden an verschiedenen Orten.

Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg gab es drei, für einen 3:2-Sieg zwei und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Für die Rangliste der Gruppen war zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele maßgeblich, gefolgt von der erzielten Punktzahl, dem Satzquotient, dem Punktquotient und dem direkten Vergleich.

Die fünf Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale, das mit Hin- und Rückspielen ausgetragen wurde. Dies galt auch für das Halbfinale. Das Finale wurde in einem Spiel ausgetragen.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Die COVID-19-Pandemie beeinflusste den Wettbewerb deutlich. Vorab wurde der Modus bereits im Vergleich zu den Vorjahren anders geplant. Die Qualifikationsrunden fanden nur teilweise statt. Die Hauptrunde wurde pro Gruppe in zwei Turnieren ausgetragen, um die Reiseaktivitäten zu verringern und die Durchführung zu erleichtern. In vielen Fällen konnten Mannschaften wegen positiver COVID-19-Tests oder behördlicher Einschränkungen nicht zu geplanten Spielen antreten.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde

Hauptrunde

KO-Runde

Weblinks 
 Informationen bei der CEV (englisch)

2020/21 (Manner)
Volleyballsaison 2020/21
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften